Wrecking Crew (computerspel), een platformspel voor de NES
Wrecking Crew (Marvel), een superschurkenteam uit de Marvel Comics
The Wrecking Crew (1968), een film van Phil Karlson
The Wrecking Crew (2000), een film van Albert Pyun
The Wrecking Crew (2008), een film van Denny Tedesco
The Wrecking Crew (studiomuzikanten), een los-vaste verzameling sessiemuzikanten in Los Angeles
Wrecking Crew (punkband), een Amerikaanse hardcore-punkband
een nummer van de Britse groep To Kill a King